Radoy ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Maria Radoy (* 1953), deutsche Schauspielerin
 Ulrich Radoy (* 1952), deutscher Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 Radøy